Степан Валерьевич Роговцов (, род. 29 мая 1986 года, с. Антонова Буда, Белыничский район, Могилёвская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский бегун на длинные дистанции, марафонец. Двукратный победитель Кулдигского полумарафона.

Спортивная карьера

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Легкоатлеты по алфавиту
Марафонцы Белоруссии
Бегуны на длинные дистанции Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года